Курячовка:

 Курячовка — село, относится к Белокуракинскому району Луганской области Украины.
 Курячовка — село, относится к Старобельскому району Луганской области Украины.
 Курячовка — село, относится к Марковскому району Луганской области Украины.